El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1958 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 24 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Freedom Hall en Louisville, Kentucky.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Kentucky, logrando su cuarto título, derrotando para ello en la final a la Universidad de Seattle.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1958
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA